«Каспий» — казахстанский баскетбольный клуб из города Актау. Выступает в чемпионате Казахстана.

История 
Баскетбольный клуб «Каспий» создан в апреле 2008 года усилиями Управления физической культуры и спорта Мангистауской области и Акимата Мангистауской области.

Сезон 2013-2014 годов Каспий провёл в Балтийской баскетбольной лиге. В том сезоне команда не смогла выйти из группы.

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Бронза (5): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017

Кубок Казахстана
  Бронза (3): 2012, 2013, 2017

Состав команды

Трансферы 2017

Пришли

Ушли

Текущий состав

Ссылки 

Баскетбольные клубы Казахстана
Актау